Lophiodes — рід вудильникоподібних риб родини вудильникових (Lophiidae). Містить 18 видів.

Види 
 Lophiodes beroe J. H. Caruso, 1981
 Lophiodes bruchius J. H. Caruso, 1981
 Lophiodes caulinaris Garman, 1899
 Lophiodes endoi H. C. Ho & K. T. Shao, 2008
 Lophiodes fimbriatus Saruwatari & Mochizuki, 1985
 Lophiodes gracilimanus Alcock, 1899
 Lophiodes insidiator Regan, 1921
 Lophiodes iwamotoi H. C. Ho, Séret & K. T. Shao, 2011
 Lophiodes kempi Norman, 1935
 Lophiodes lugubris Alcock, 1894
 Lophiodes maculatus H. C. Ho, Séret & K. T. Shao, 2011
 Lophiodes miacanthus C. H. Gilbert, 1905
 Lophiodes monodi Y. Le Danois, 1971
 Lophiodes mutilus Alcock, 1894
 Lophiodes naresi Günther, 1880
 Lophiodes reticulatus J. H. Caruso & Suttkus, 1979
 Lophiodes spilurus Garman, 1899
 Lophiodes triradiatus Lloyd, 1909

Примітки 

Вудильникові
Роди риб